Schulterstück bezeichnet:
 Schulterstück (Uniform), auf den Schultern einer Uniform angebrachtes Rangabzeichen
 Schulterstück, Porträt, auf dem die Person bis zur Schulter zu sehen ist; siehe Porträt#Nach dem Ausschnitt
 Schulterstück, vorderer Oberschenkel eines Schlachttiers; siehe Wiener Teilung#Schulter